Милан Бартович (; ) — словацкий хоккеист, правый крайний нападающий. В настоящее время является игроком клуба «Дукла», выступающего в словацкой экстралиге.

Игровая карьера 
Начинал играть за молодёжный состав команды «Дукла Тренчин».
На драфте НХЛ был выбран во втором раунде под общим 35 номером командой Баффало Сейбрз. С 1999 по 2001 год играл в Западной хоккейной лиге (WHL) (клубы «Брэндон Уит Кингз» и «Трай-Сити Американс»).

Свою профессиональную карьеру начал в клубе «Рочестер Американс» который является фарм-клубом для «Баффало Сейбрз». В составе «Рочестера» он провёл четыре сезона. За основную команду сыграл 26 матчей.

4 октября 2005 года был обменян в «Чикаго Блэкхокс». В составе «Блэкхокс» сыграл 24 матча, также провёл 49 матчей за «Норфолк Эдмиралс».

Летом он подписал сделку с «Атланта Трэшерз» но не сыграл за них. В сезоне 2006/07 играл за клубы Мальмё из Шведской хоккейной лиги и Цюрих Лайонс из Швейцарской национальной лиги.

С 2007 по 2010 год играл за клуб «Били Тигржи» из Чешской экстралиги.

31 мая 2010 года в качестве свободного агента подписал однолетний контракт с мытищинским «Атлантом» выступающего в КХЛ. После 23 игр проведённых за «Атлант» вернулся в «Били Тигржи».

В мае подписал двухлетний контракт с клубом «Слован». 11 января 2014 года принял участие в Матче звёзд КХЛ, где он выиграл конкурс «Забег на скорость» и установил новый рекорд для матчей звёзд КХЛ — 13,48 секунды.

В составе сборной Словакии участвовал на юниорском чемпионате мира (1999), на молодёжных чемпионатах мира (2000, 2001) и чемпионатах мира (2006, 2009, 2010, 2012). В 2007 году принял участие в чемпионате мира по Инлайн-хоккею.

Достижения 
 Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира — 1999
 Серебряный призёр чемпионата мира — 2012
 Серебряный призёр Чешской экстралиги — 2017
 Участник матча звёзд КХЛ — 2014

Статистика

Международная

Примечания

Ссылки 
 Милан Бартович — статистика на hockeydb.com
 
  на официальном сайте КХЛ.

Хоккейные нападающие
Хоккеисты Словакии
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Трай-Сити Американс»
Игроки «Брэндон Уит Кингз»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки ХК «Мальмё Редхокс»
Игроки ХК «Цюрих Лайонс»
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Задрафтованные ХК «Баффало Сейбрз»